Primera División 1966-1967 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1966-1967 – torneo di calcio spagnolo